The Beginning, a JYJ együttes albuma
 The Beginning, a The Black Eyed Peas együttes albuma
 The Beginning, a Brooklyn Bounce együttes albuma
 The Beginning (Ajaka-album)
 The Beginning (Mercyful Fate-album)
 The Beginning (One Ok Rock-dal)
 The Beginning (Seal-dal)